Shanti steht für:

 Shanti (Sanskrit), innerer Friede
 Shanti (Elefant), Elefant im Zoologischen Garten Berlin
 Oliver Shanti (* 1948), deutscher Musiker und Musikproduzent

Siehe auch:
 Shanti Sena
 Shanty